Колоко́льчик широколи́стный () — типовой вид рода Колокольчик семейства Колокольчиковые.

Ботаническое описание 

Колокольчик широколистный — многолетнее травянистое растение 60—120 см в высоту с мощным корневищем и веретенообразными утолщёнными боковыми корнями.

Стебель голый, цилиндрический, кверху слегка тупо-угловатый.

Листья продолговато-яйцевидные, неравногородчато-зубчатые, заострённые, тонкие, на обеих сторонах с редким мягким пушком; нижние — суженные в крылатый черешок, слегка сердцевидные, верхние — сидячие, ланцетные.

Соцветия кистевидные. Цветки крупные, фиолетового цвета (реже белые), с яйцевидно-ланцетными чашелистиками, в пазухах листьев, прямостоячие; чашечка большей частью голая; цветоножки с двумя прицветниками пониже середины.

Плод — коробочка с тремя порами у основания. Семена светло-коричневого цвета, яйцевидные, несколько уплощённые.

Распространение 
Растение встречается в Европе, Закавказье, Малой Азии, на Алтае и Гималаях.

Значение и применение 
Колокольчик широколистный используется в цветоводстве как декоративное растение для групповых посадок. Используется также для составления букетов.

В листьях и корнях колокольчика широколистного содержится углевод инулин. Листья и корни съедобны. Рекомендуется брать корень двулетних растений, так как более старые корни тверды и негодны в пищу.

По наблюдениям в Кабардино-Балкарии поедается .

Продуктивность нектара одним цветком за сутки 1,1 мг, растением 6,2 мг. Цветков на одном цветоносном побеге 5,8 шт. В нектаре содержится 54,7% сахара. Продуктивность сахара в сутки одним цветком 0,6 мг, растением 3,4 мг. Продуктивность мёда цветком 0,7 мг, растением 4,3 мг. Продуктивность пыльцы пыльником 4,8 мг, растением 138,2 мг.

Таксономическое положение

Синонимы 

В синонимику вида входят:

Примечания

Литература 
 

 Otto Schmeil, Jost Fitschen, Siegmund Seibold: Flora von Deutschland und angrenzender Länder, 93. Auflage, Quelle & Meyer Verlag GmbH & Co., Wiebelsheim 2003, ISBN 3-494-01413-2.
 Hans-Joachim Zündorf, Karl-Friedrich Günther, Heiko Korsch und Werner Westhus (Hrsg.): Flora von Thüringen. Weissdorn-Verlag, Jena 2006, ISBN 3-936055-09-2.

Ссылки 
 Linnés: Карта ареала Колокольчика широколистного (Campanula latifolia)

Колокольчиковые
Флора Европы
Кормовые растения западнокавказского тура (Capra caucasica)